Miejscowości w USA:
 Libertyville – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Covington
 Libertyville – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Lake
 Libertyville – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Jefferson
Gminy w USA:
 Libertyville (ang. Libertyville Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Lake